La Coppa di Israele 1979-1980 è la 20ª Coppa di Israele di pallacanestro maschile.Le Final Four della competizione si sono tenute alla Yad-Eliyahu Arena di Tel Aviv.

Primo turno 

Hapoel Ma'agan Michael ammesso direttamente al turno successivo

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Liga Leumit 1979-1980

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1979
Pallacanestro nel 1980
Coppa di Israele di pallacanestro maschile